Peng Cuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pung Co, sjö, Tibet, 
 Pum Co, sjö, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar